Франсийо́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 110 км на юг от Орлеана, 18 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 73 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini